Dornier je lahko:

priimek
Claudius Dornier, nemški letalski konstruktor

ostalo
 Dornier Flugzeugwerke, bivše nemško letalsko podjetje
 DORNIER GmbH, bivše samostojno nemško industrijsko-raziskovalno podjetje, od leta 1999 naprej del mednarodnega (evropskega) letalsko-vesoljskega podjetja EADS
 Lindauer DORNIER GmbH, nemško tekstilno podjetje